El término ficha puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una ficha, una tarjeta de forma rectangular de papel o cartulina (o su correspondiente versión electrónica), en la que se registran datos generales, bibliográficos, jurídicos, económicos, policiales y otros;
 a una ficha, un archivo de papel o digital donde se anotan datos personales, para la identificación de personas y su historial académico, dental, médico, policial y otros;
 a una ficha académica (Chile), conjuntos de datos acerca de una carrera de educación superior;
 a una ficha, una pieza utilizada en algunos juegos de mesa para representar al jugador;
 en numismática, a una  ficha, un objeto similar a una moneda que se usa en lugar de esta en un ambiente privado (token).;
 en los casinos, a una ficha, cada uno de los discos pequeños utilizados en vez de dinero;
 en la enseñanza, a una ficha, una hoja de papel con ejercicios para el alumnado, frecuentemente ejercicios cuyas respuestas se pueden anotar en la propia hoja.